Chishui steht für:

 die kreisfreie Stadt Chishui (赤水市) im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Chishui (Zunyi)
 das Straßenviertel Chishui (赤水街道) der kreisfreien Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Chishui (Jianyang)
 die Großgemeinde Chishui (赤水镇) im Kreis Dehua in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Chishui (Dehua)
 die Großgemeinde Chishui (赤水镇) im Kreis Guangchang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Chishui (Guangchang)
 die Großgemeinde Chishui (赤水镇) im Kreis Hua in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Chishui (Hua)
 die Großgemeinde Chishui (赤水镇) der kreisfreien Stadt Kaiping in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Chishui (Kaiping)
 die Großgemeinde Chishui (赤水镇) im Kreis Xuyong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Chishui (Xuyong)
 die Großgemeinde Chishui (赤水镇) der kreisfreien Stadt Zhangping in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Chishui (Zhangping)
 den Wasserfall Chishui auf dem Gebiet der bezirksfreien Stadt Zunyi, siehe Chishui (Wasserfall)
 den Nebenfluss des Jangtsekiangs, siehe Chishui He